Surin bezeichnet:

 die Hauptstadt der Provinz Surin in Thailand, siehe Surin
 eine französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres, siehe Surin (Deux-Sèvres)
 eine französische Gemeinde im Département Vienne, siehe Surin (Vienne)
 Die thailändischen Surin-Inseln in der Andamansee, siehe Ko Surin

Surin ist der Familienname folgender Personen:

 Bruny Surin (* 1967), kanadischer Leichtathlet und Olympiasieger
 Jean-Joseph Surin (1600–1665), französischer Jesuit und Mystiker

Surin ist der Vorname folgender Person:

 Surin Pitsuwan (1949–2017), thailändischer Politiker